Джорджиана Ба́рримор (; , Филадельфия — , Санта-Барбара) — американская комедийная  из семьи известных американских театральных деятелей Джона и Луизы Дрю.

Джорджиана дебютировала с театральной компанией своей матери в 1872 году. В Нью-Йорке она встретила молодого актёра Мориса Барримора, за которого впоследствии она вышла замуж 31 декабря 1876 года. В их семье родились дети: Этел, Лайонел и Джон. Джорджиана Барримор — прабабушка актрисы Дрю Барримор.

Джорджиана умерла в возрасте 36 лет 2 июля 1893 года в Санта-Барбаре (штат Калифорния). Она была похоронена на кладбище Маунт-Вернон в Филадельфии.

Примечания 

Джорджиана
Похороненные в Филадельфии